Erve kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Erve, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Lecco,

Sverige 

 Erve, sjö, Västra Götalands län, 

Robotskapade Italienförgreningar